Roman noir peut désigner :
 Un genre littéraire de roman policier, le roman noir
 Une série de téléfilms policiers